Babilónia (cidade) — antiga cidade mesopotâmica chamada Babel em aramaico
Babel (filme) — estadunidense e mexicano de 2006 dirigido por Alejandro González Iñárritu
Babel (álbum) — da banda britânica Mumford & Sons

Ver também 
Torre de Babel